Киш і Двапортфеля, «Киш і Двапортфеля» (рос. «Кыш и Двапортфеля») — радянський художній фільм для дітей, знятий на кіностудії «Мосфільм» режисером Едуардом Гавриловим.
 Тевфік Киш (тур. Tevfik Kış; 10 серпня 1934, Карги, провінція Чорум — 4 вересня 2019) — турецький борець греко-римського стилю.